W Polsce 
 Kotowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław 
 Kotowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Kotowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice
 Kotowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański 
 Kotowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Kotowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów 
 Kotowice – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Żarki
 Kotowice – gromada w powiecie myszkowskim